Booneville es el nombre de varias localidades en Estados Unidos:

 Booneville, en el estado de Arkansas.
 Booneville, en Iowa.
 Booneville, en Kentucky.
 Booneville, en Misisipi.
 Booneville, en Nueva York.